Кэ́трин Энн Ки́нер (, род. 23 марта 1959) — американская актриса. Двукратная номинантка на премию «Оскар» за роли в фильмах «Быть Джоном Малковичем» (1999) и «Капоте» (2005).

Кинер также известна по ролям в таких фильмах, как «Сорокалетний девственник» (2005), «В диких условиях» (2007), «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008) и «Прочь» (2017).

Ранние годы 
Кинер родилась в Майами, Флорида, третьим ребёнком в семье Эвелин (урождённой Джемиэль) и Джима Киннера, менеджера в магазине матрасов. С отцовской стороны она имеет ирландские корни, тогда как с материнской — ливанские. Кинер выросла в городе Хайалиа и окончила католическую старшую школу имени Монсеньора Эдварда Пейса.

Кинер посещала колледж Уитона по специальности американских исследований, который окончила со степенью бакалавра в 1983 году.

Карьера

Личная жизнь 
С 1990 по 2007 год Кинер была замужем за актёром Дермотом Малруни. У них есть сын — Клайд Кинер Малруни (род. 1999).

Фильмография

Кино

Телевидение

Подкасты

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Спутник»
Киноактрисы США
Выпускники Уитонского колледжа (Массачусетс)